Leandro Valle puede referirse a:

 Leandro Valle Martínez (1833-1861), general liberal mexicano.
 Leandro Valle González-Torre (1918), presidente de la Diputación Provincial de Santander entre 1977 y 1979.